Лу́нинец () — участковая станция в городе Лунинец. Железнодорожный узел Барановичи - Ровно и Брест - Гомель.

Пригородное сообщение
Пригородные поезда курсируют в сообщении Лунинец-Брест (5 пар), Лунинец-Барановичи (5 пар), Лунинец-Горынь (4 пары), Лунинец-Микашевичи/Житковичи (6 пар)

Дальнее следование по станции

Примечания

Ссылки 
 Белорусская железная дорога
 Такие незнакомые дороги Беларуси
 История Баранавичского отделения. 
 Фотографии на «Фотолиниях БЧ». 
 Транспортная система Белоруссии

Станции Барановичского отделения Белорусской железной дороги